

Саут-Віндем — переписна місцевість, штат Мен
 Саут-Віндем — переписна місцевість, штат Коннектикут